Bentancur ist der Familienname folgender Personen:

 Carmelo Bentancur, uruguayischer Säbelfechter
 Jader Bentancur, kolumbianischer Radsportler
 Pablo Bentancur (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Pablo Bentancur (Unternehmer), Unternehmer und Spielerberater
 Patricia Bentancur (* 1963), uruguayische Künstlerin und Kuratorin
 Rodrigo Bentancur (* 1997), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bentancor
 Bentancourt
 Betancur